Fisheye-objectief
 Fisheye (software), software van het bedrijf Atlassian